Fairmaniella är ett släkte av svampar. Fairmaniella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Fairmaniella